Golo kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Golo, Wonogiri, by, 
 Golo, Manggarai, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar